SFL steht für:
 Scottish Football League, Betreiber der schottischen Profi-Fußball-Ligen
 Southern Football League, englische Fußballliga
 Swiss Football League, schweizerische Fußballliga
 Selbstfahrlafette, Panzerklasse
 Ship Finance International, norwegisches Schiffsfinanzunternehmen
 SFL Engineering, österreichisches Unternehmen
 Sundaram Finance, indisches Kreditinstitut
 Sundram Fasteners, indisches Unternehmen
 São Filipe Airport (IATA-Code), Flughafen von São Filipe auf der kapverdischen Insel Fogo

Abkürzung